Spojení písmene G a číslice 3 může mít různé významy:

Vojenství
 Heckler & Koch G3, puška od firmy Heckler & Koch
 Třída G3, nerealizovaná třída bitevních křížníků Royal Navy z 20. let 20. století
 AEG G.III, německý bombardér z první světové války

Hudba 
 G3 (hudební uskupení), hudební uskupení, které vystupuje na koncertních turné

Deskové hry 

 G3 (nakladatelství her), Polské nakladatelství her
 g3 – pole šachovnice